

Nom commun 
Le mot devise peut désigner :
 une devise, l'unité monétaire d'un pays ou d'une zone économique ;
 une devise, formule emblématique en vogue à la fin du Moyen Âge et pendant la Renaissance, qui associe une figure et une sentence ;
 une devise, une courte phrase ou expression symbolique décrivant les motivations ou les intentions d'un groupe social ou d'une organisation qui la choisit pour suggérer un idéal, comme règle de conduite ou pour rappeler un passé glorieux. En héraldique, une devise est souvent présente dans des armoiries ;
 en tauromachie, la devise est un ensemble de rubans aux couleurs de l'éleveur que l'on plante dans le morillo du taureau à sa sortie du chiquero ;
 une devise, une pierre servant de délimitation de parcelles ;
 la devise, le nom de baptême des bateaux de plaisance dans le domaine de la navigation fluviale et des plans d'eau intérieurs.

Toponyme 

 Devise, une commune de la Somme (région Hauts-de-France) ;
 La Devise, une commune nouvelle de Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 la Devise, une rivière de Charente-Maritime (région Nouvelle-Aquitaine), affluente droite du fleuve la Charente.

Patronyme 

 Pierre Devise (1934-), coureur cycliste français